Aggsbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Aggsbach, Marktgemeinde im Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Schönbühel-Aggsbach, Marktgemeinde im Bezirk Melk, Niederösterreich

Ortsteile:
 Aggsbach Dorf, Katastralgemeinde von Schönbühel-Aggsbach
 Aggsbach Markt, Hauptort der politischen Gemeinde Aggsbach in Niederösterreich
 Aggsbach (Gemeinde Furth), Ortsteil der Gemeinde Furth an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Aggsbach (Gemeinde Rappottenstein), Ortsteil der Gemeinde Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Aggsbach (Gemeinde Vorchdorf), Ortsteil der Gemeinde Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Gewässer:
 Aggsbach (Donau), rechter Zufluss der Donau in Aggsbach Dorf (Markt Schönbühel-Aggsbach), Bezirk Melk, Niederösterreich